

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Annie Wambergue, (1938- ), pilote automobile française ;
 Philippe Wambergue, (1948- ), pilote automobile français.

Homonymie de patronyme